Соболинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сандовского района Тверской области, существовавшее в 2006 — 2020 годах.

Административный центр — деревня Соболины.

География 
 Находится в северо-восточной части Сандовского района.
 Граничит:
 на севере — с Вологодской областью, Устюженский район
 на северо-востоке — с Весьегонским районом, Любегощинское СП
 на юго-востоке — с Топоровским СП
 на юго-западе — с Большемалинским СП и городским поселением посёлок Сандово
 на западе — с Лукинским СП

Главная река — Радуга.

История 
В XVI—XVII вв. территория поселения входила в Бежецкий Верх.
С XVIII века территория поселения входила:
 в 1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, Углицкую провинцию,
 в 1727—1775 гг. в Московскую губернию, Углицкую провинцию,
 в 1766 г. Бежецкий Верх переименован в Бежецкий уезд,
 в 1775—1778 гг. в Тверское наместничество, Бежецкий уезд,
 в 1778—1796 гг. в Тверское наместничество, Весьегонский уезд,
 в 1796—1929 гг. в Тверскую губернию, Весьегонский уезд,
 в 1929—1935 гг. в Московскую область, Сандовский район,
 в 1935—1963 гг. в Калининскую область, Сандовский район,
 в 1963—1965 гг. в Калининскую область, Весьегонский район,
 в 1965—1990 гг. в Калининскую область, Сандовский район,
 с 1990 в Тверскую область, Сандовский район.

В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Любегощской, Залужской, Щербовской и Лукиннской волостям Весьегонского уезда.

Соболинское сельское поселение образовано в 2005 году, включило в себя территории Соболинского и Туханского сельских округов.

В мае 2020 года Законом Тверской области от 23.04.2020 № 21-ЗО Соболинское сельское поселение было упразднено, населённые пункты вошли в состав Сандовского муниципального округа.

Население 
 
По переписи 2002 года — 1156 человек (826 в Соболинском и 330 в Туханском сельском округе), на 01.01.2008 — 961 человек.

Населенные пункты 
В состав Соболинского сельского поселения было включено 43 населённых пункта:

Бывшие населенные пункты 
 Тверистянка
 Демидово
 Курово

Известные люди 
 В деревне Березницы родился Герой Советского Союза Степан Демидович Звонарёв.

Примечания 

Муниципальные образования Сандовского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году